Ногай-казах () — одно из племён, составляющих казахский народ.

Происхождение 

В настоящее время существует несколько версий истории происхождения рода ногай-казах.

Алексей Харузин пишет, что по одной из версий, представители данного рода являются потомками переселенцев из Крыма.

Ещё одной версией является вариант происхождения от переселившихся (бежавшие из под присяги казаки-мусульмане Оренбургского казачьего войска) к тогдашнему хану Младшего Жуза Нуралы кундровских татар и ногайцев-малибашцев под предводительством кубанских «салтанаульских» мурз Темирбулатовых.

По мнению Ж. М. Сабитова, ногай-казахи происходят из числа пленных кубанских ногайцев (по официальным данным, взятых «в полон» насчитывалось: мужчин — 700 человек, «жен и детей» — 21 400) в ходеКубанского похода Апраксина 1711 года, которые в 1745 году бежали к казахскому султану Нуралы.

<p style="text-align:right;"> — Зиманов С. З.

Термин ногайцы ранее был известен только русским, османским и европейским авторам; в восточных источниках: арабских, сефевидских, тюркских, др. том числе у Абулгази, вплоть до XVIII века, ногайцы назывались мангытами. Связанно это с тем, что после завоевания Кипчакские степи были разделены на нутаги монгольских племен, а домонгольское племенное деление кипчаков при этом было уничтожено. Те кипчаки, которые оказались в нутаге мангутов стали мангытами, которые связывали себя не столько с Мангытским Юртом, сколько с ногаями, переселившимися в Волго-Уральском междуречье в XIII и XIV вв. из Причерноморья, Северного Кавказа и Крыма ещё до образования Мангытского Юрта, видимо это относится ко времени когда после поражения Ногая его улусные люди были поделены между сыновьями Токтая. На отправную точку, как Крым, Кавказ указывает народная память не только ногайцев, но и исторические преданиях башкир, каракалпаков, чеченцев и др. Согласно преданию, которому правящая ногайская династия потомков Эдиге, носившего титул-прозвище «ногай», восходит к первому халифу Абу Бекру. Данная родословная была общепринята в ногайском военно-политическом конгломерате народов и тем самым была легитимизирована в историческую эпоху постзолотоордынских государств.

По другому мнению ряда авторов, первоначально основу Ногайской Орды составляло монгольское племя, известное под названием мангут (мангыт). По сведениям М. Т. Тынышпаева, мангыты составляли около 90 % этого народа. В XIII веке к мангытам присоединилось множество тюркских племен, вместе составивших армию золотоордынского военачальника Ногая, впоследствии соправителя Золотой Орды.

Состав 
Согласно большинству источников, в том числе и Николаю Ханыкову, ногай-казахи состоят из четырёх подродов:

 уйсын-ногай
 кояс
 казан кулак
 кос танбалы

Однако Алексей Харузин в своем труде «Киргизы Букеевской Орды» отмечает существование ещё одного, пятого, подрода, который он называл на русский лад Джаварово или по казахски Жауар, входящий в род Кояс.

Представители родов уйсун, костамбалы, казанкулак, кояс проживают в Западно-Казахстанской области Республики Казахстан, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях Российской Федерации.

Эти племенные названия совпадают с родовыми подразделениями ногайцев, проживающих в междуречье Терека и Сулака, а также в Ставрополье.

Ссылки

Известные представители 
 Гумар Караш — казахский просветитель, религиозный и общественный деятель 20 века. Духовный лидер Алаш Орды. Поэт, писатель, журналист. Подрод Кояс.
 Габдолгазиз Мусагалиев  - казахский общественный и религиозный деятель, юрист, просветитель, журналист, историк, педагог. Член движения Алаш Орда. Первый казах получивший высшее религиозное образование в Университете аль-Азхар в Египте.  Подрод Костанбалы.
 Закария Ергалиев - просветитель, народный учитель, один из первых создателей казахского букваря. Вместе с такими известными общественными деятелями как Гумар Караш, Габдолгазиз Мусагалиев, Мустафа Кукебаев и Халел Есенбаев, работал в газетах "Дурыстык жолы", "Хабар-Известия" и "Киргизская правда". Подрод Уйсын.
 Мустахим Иксанов — казахский советский государственный и партийный деятель. Подрод Кояс.
 Гульнар Иксанова — казахстанский политический и общественный деятель. Дочь Мустахима Иксанова.
 Исиналиев, Михаил Иванович ( имя при рождении Есенұлы Хәким Тілекенұлы ) - казахстанский государственный и партийный деятель, дипломат. Министр иностранных дел Казахской ССР (1981—1989).  Подрод Уйсын.
Капан Мусин -  казахский советский композитор и дирижёр, музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств Казахской ССР (1968).
Шомбал Ниязов - государственный деятель, бий, ближайший советник Жангир-Керей-хана. Подрод Кояс.
Мажит Шомбалов - казахский врач, борец с чумой, один из основателей медицины современного Казахстана, основатель аптечной сети Казахской ССР, заместитель наркома здравоохранения Казахской ССР, первый главный государственный санитарный инспектор Казахской ССР. Подрод Кояс. 
Гульжаухар Шомбалова - первая профессиональная казахская пионистка, кандидат исскуствоведческих наук.
Геннадий Оспанов - врач, работал в министерстве здравоохранения СССР, личный врач-терапевт Леонида Брежнева.
Айжан Акбуракызы - мама известного казахского батыра Исатая Тайманова.
Батыркайыр Ниязов - юрист, член движения Алаш Орда, выпускник Петербургского императорского университета. Временный коммисар Бокеевской Орды. Подрод Кояс.
Мирахмет Ниязов - врач, борец с чумой, один из организаторов создания Алматинского кожно-венерологического диспансера. Подрод Кояс.
Бияшев, Гакаш Закиевич -  генетик и селекционер растений, академик АН Казахской ССР (1967—87). Доктор сельскохозяйственных наук. Подрод Кояс.
Сабит Тауланов - военный деятель, генерал - майор, руководитель кадровой службы Министерства обороны РК (1992-1996 гг). Подрод Кояс.
Гиззатов, Вячеслав Хаменович -  казахстанский государственный деятель, дипломат. В разные годы посол РК в Иране, Германии и Туркменистане. Подрод Казанкулак.
Уразов, Самиголла Хамзаевич - казахский государственный деятель, аким города Уральска, депутат Мажилиса парламента Казахстана.
Абдрахманов, Толеш -  Герой Социалистического Труда (1948). Подрод Костанбалы.
Абдуллин, Гусман - Герой Социалистического Труда (1948). Подрод Кояс.
Жумаев Имангали - Герой Социалистического Труда (1947). Подрод Кояс.
Жакия Асанов - казахский композитор, куйшы. Подрод Костанбалы.
Макар Жапаров - казахский композитор, куйшы. Подрод Костанбалы.
Гайса-Гали Сейтак - казахский поэт, журналист, издатель. Подрод Казанкулак.
Бырганым Айтимова- министр образования и науки Республики Казахстан (2004—2007 гг.) Министр по делам молодежи, туризма и спорта. (1992-1996 гг.) В разные годы явлалась послом Казахстана в Израиле, Италии, Кубе. Подрод Кояс.
Айтимов, Аксерик Сарыевич - педагог, учёный, профессор, общественный деятель, «Почетный работник образования РК», академик Национальной инженерной Академии РК. Президент Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем. Подрод Кояс.

См. также 
 Ногайцы
 Казахско-ногайские отношения

Примечания

Ссылки 
 Киргизы Букеевской Орды. — Москва, 1889 и 1891. С. 33—38.

Казахские племена
Этносы тюрко-монгольского происхождения